ROM (Rivers of MUD) — популярная кодовая база, предназначенная для создания многопользовательских миров (МПМ или MUD). Создана на основе Merc, который, в свою очередь, является потомком DikuMUD.

Russ Taylor (Alander) выпустил открытый код ROM 2.3 в 1993 году.

Наиболее известной стала последняя публично-доступная версия ROM 2.4b, выпущенная в мае 1998 года.

Список русскоязычных МПМ, основанных на этой кодовой базе:
 Адамант Адан: Хроники Средиземья 
 Аладон 
  Балдердаш 
 Берег Семи Воплощений (сайт игры )
 Мир Мерлина (сайт игры)
 Неронис 
 Forgotten Dungeon
 Shades of Gray
 Dangerous Fantasy 
 Опасная Фантазия 2 (DF2) 

Стоит, однако, заметить, что некоторые из вышеупомянутых миров на данный момент уже настолько эволюционировали, что корректнее будет говорить уже об их собственных кодовых особенностях.

Ссылки 

 Официальная WWW-страничка ROM 

МПМ